W Polsce
 Kłobia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Kłobia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki
 Kłobia – gromada w powiecie włocławskim

 Kłobia – potok górski w Sudetach Środkowych w Górach Sowich w woj. dolnośląskim.

Zobacz też 
 Kłobia Nowa